Everyday oder Every Day bezeichnet:

Alben:
 Everyday (1993), Musikalbum von Widespread Panic
 Everyday (1999), Musikalbum von Hillsong United
 Everyday (2001), Musikalbum der Dave Matthews Band
 Every Day (2002), Musikalbum von The Cinematic Orchestra
 Everyday (2007), Musikalbum der Band Activ

Filme:
 Everyday (1976), US-amerikanischer Film von George B. Britton
 Everyday (2003), US-amerikanischer Film von Juan Carlos Buitron
 Every Day (2010), US-amerikanischer Film von Richard Levine
 Everyday (2012), britischer Film von Michael Winterbottom
 Every Day (2018), US-amerikanischer Film, siehe Letztendlich sind wir dem Universum egal (Film)

Sonstiges:
 Everyday (Video), Webvideo des amerikanischen Fotografen Noah Kalina
 Everyday Vehicles, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Markenname des ehemaligen kanadischen Automobilherstellers Woodstock Automobile Manufacturing